Le Théâtre des Feuillants, est un théâtre Art déco situé à Dijon. Il s'agit de la cinquième plus grande salle de spectacle de la ville après le Zénith de Dijon, l'Auditorium de Dijon, le Grand Théâtre de Dijon et La Vapeur.

Historique 

Le Théâtre des Feuillants a été inauguré en 1994, il s'agit de la reconversion d'une ancienne salle de cinéma Art déco, qui accueille des spectacles de théâtre, musique et danse. Cet équipement culturel est géré par la Ville de Dijon.

Festivals accueillis par le théâtre 

- A Pas Contés Festival Jeune Public (ABC)
 
- Le Festival Art, Danse (Art, Danse, Bourgogne)

- Tribu Festival (Zutique Productions)

- Tournée régionale du Festival des Solidarités (Région Bourgogne Franche Comté, Festival des Solidarités)

- Les Nuits d'Orient (Direction de la Culture, Ville de Dijon)

- Théâtre en mai (Centre Dramatique National de Bourgogne)

Architecture 

La façade principale du théâtre rue Condorcet est de style Art déco. L'intérieur est composé d'un vaste vestibule ainsi que d'une salle d'une jauge de 490 places.

Notes et références

Annexes 

Dijon
Salle de spectacle à Dijon
Feuillants